Воячек () — польская фамилия. Известные носители:

 Воячек, Анджей (1947—2000) — польский актёр.
 Воячек, Кашпар (1790—1875) — чешский педагог.
 Воячек, Игнатий Каспарович (1825—1916) — его сын, российский музыкант чешского происхождения.
 Воячек, Владимир Игнатьевич (1876—1971) — его сын, советский учёный, генерал-лейтенант медицинской службы (1943).
 Воячек, Рафал (1945—1971) — польский поэт.

Другое 
 «Воячек» — польский биографический фильм 1999 года о Рафале Воячеке.